Tyree, auch Tyre ist ein männlicher Vorname, der insbesondere in den USA gebräuchlich ist; er kommt auch als Familienname vor.

Bekannte Namensträger

Vorname 

 Tyree Harris Bell (1815–1902), General der Konföderierten Staaten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Tyree Brown (* 2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Tyree Cooper (* 19**), US-amerikanischer Musiker und DJ
 Tyree Ricardo Davis (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tyree Glenn (1912–1974), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Tyree Washington (* 1976), US-amerikanischer Leichtathlet
 Tyre York (1836–1916), US-amerikanischer Politiker

Familienname 
 David Tyree (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 David Merrill Tyree (1904–1984), US-amerikanischer Admiral
 Omar Tyree (* 1969), US-amerikanischer Schriftsteller

Weiteres 
 Tyree Head, Landspitze an der Südküste der Ross-Insel, Antarktis
 Tyree Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktis
 Mount Tyree, im Ellsworthland liegender, zweithöchster Berg der Antarktis

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname